Pellofa: monedes que circulaven a l'interior d'algunes comunitats religioses 
 Pellofa: beguda típica de menorca
 Pellofa: sinònim de boll